Kenneth Potempa, også kendt som Potempa, er en pop/rock-sanger fra Danmark.
Potempa blev i 2010 kendt for singlen Secret Life. Han har tidligere været forsanger i bandet Neeva. I 2012 deltog han i Melodi Grand Prix med sangen "Reach for the Sky".

Referencer 

Sangere fra Danmark
Deltagere ved Dansk Melodi Grand Prix 2012